

Geografia
Turpin – comunità non incorporata statunitense dell'Oklahoma
Turpin – comunità non incorporata statunitense della Virginia
Turpin Hills – census-designated place (CDP) statunitense dell'Ohio

Persone
Ben Turpin – attore e comico statunitense nell'epoca del film muto
Clément Turpin – arbitro di calcio francese
Dick Turpin – criminale inglese
George Turpin – ex pugile britannico
Gerry Turpin – direttore della fotografia britannico
KaVontae Turpin – giocatore di football americano statunitense
Lancelot-Théodore Turpin de Crissé – scrittore e pittore francese
Ludovic Turpin – ciclista su strada francese
Mel Turpin – cestista statunitense
Paul Turpin – cestista francese
Randy Turpin – pugile inglese
Tom Turpin – compositore e musicista statunitense di origini afroamericane di musica ragtime

Personaggi immaginari
Dan Turpin (noto anche come "Terribile" Turpin) – personaggio dei fumetti DC Comics
Giudice Turpin – personaggio del musical Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street

Altro
Cratere Turpin –  cratere sulla superficie di Giapeto